Kutenai, llengua aïllada parlada pels kutenais
 Kutenai, relatiu o pertanyent als kutenais, nació ameríndia que parlava una llengua aïllada del grup kitunahan o potser wakash de les llengües ameríndies
 Kootenai (ciutat d'Idaho), ciutat al comtat de Bonner, Idaho
 Comtat de Kootenai, comtat a l'extrem nord-oest de l'estat nord-americà d'Idaho 
 Lower Kootenay, primera nació basada en la regió d'East Kootenay de la Colúmbia Britànica.
 Riu Kootenay, riu que travessa la Colúmbia Britànica, al Canadà, i el nord de Montana i Idaho als Estats Units
 Tribu Kootenai d'Idaho, tribu reconeguda federalment dels baixos kutenais
 Tribus Confederades Salish i Kootenai, tribu reconeguda federalment de la nació flathead